Causse, en singular, o causses, altiplans calcaris al sud del Massís Central (França)
 Causse e Diège  o Causse-et-Diège , municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 En Causse, municipi francès, situat al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Lo Causse Begon  Causse-Bégon , municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Lo Causse de la Cèla  o Causse-de-la-Selle , municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)